
Molekulska formula -{C16H17NO3}- se može odnositi na:

 A-68930
 Higenamin
 Normorfin